Гаг — многозначный термин.

 Гаг, Луи (1806—1855) — британский живописец.
 Гаг — главный герой повести братьев Стругацких «Парень из преисподней».